

Patronymie 

 Frédéric Nérac est un cadreur français disparu en Irak en 2003.

Toponymie 
 Nérac est une commune française située dans le département de Lot-et-Garonne.

Autres 
 La méthode NERAC est une technique d'organisation du temps de travail basée sur les cinq actions : Noter, Estimer, Réserver, Arbitrer, Contrôler.

Nerac
Nerac